Цукерман (Цуккерман, ) — еврейская фамилия (идиш: «цукер» — «сахар» и «ман» — «человек»).

Известные носители:

 Цукерман
 Цукерман, Алекс (род. 1938) — израильский экономист.
 Цукерман, Барух (1887—1970) — деятель социалистического сионизма, редактор, один из основателей движения «Поалей Цион».
 Цукерман, Бернард (род. 1943) — американский шахматист, международный мастер.
 Цукерман, Вениамин Аронович (1913—1993) — советский физик, лауреат Ленинской премии.
 Цукерман, Гилад (род. 1971) — израильский и австралийский лингвист.
 Цукерман, Григорий Иосифович (1923—2021) — советский и российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Генри, Бак (первоначально Генри Цукерман, 1930—2020) — американский актёр, сценарист, комик и режиссёр.
 Цукерман, Джереми (род. 1975) — американский композитор и музыкант.
 Цукерман, Джош (род. 1985) — американский актёр.
 Цукерман, Евгения (род. 1944) — американская флейтистка и литератор.
 Цукерман, Еремей Григорьевич (род. 1952) — российский скрипач.
 Цукерман, Иосиф (1899—1941) — польский и французский шахматист.
 Цукерман, Итан (род. 1973) — директор Центра по изучению гражданских медиа при Массачусетском технологическом институте.
 Цукерман, Ицхак («Антек») (1915—1981) — один из руководителей восстания в Варшавском гетто.
 Цукерман, Константин (род. 1957) — французский историк-медиевист, профессор византологии.
 Цукерман, Пинхас (род. 1948) — израильский скрипач и альтист.
 Цукерман, Слава (род. 1939) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Цукерман, Солли (1904—1993) — лорд, британский государственный деятель и зоолог.

 Цуккерман
 Цуккерман, Б. (1886—1963) — настоящее имя танцовщика, педагога и художника Александра Сахарова. 
 Цуккерман, Виктор Абрамович (1903—1988) — советский музыковед и педагог.
 Цуккерман, Илья Иоаннович (1921—1995) — российский учёный в области технической электроники, лауреат Государственной премии СССР.
 Цуккерман, Семён (Соломон) Тобиасович (1902—1988) — советский учёный, конструктор-разработчик систем прицеливания.

Примечания